3 — ano
Três — número natural
3 (banda) — banda de rock progressivo
3 (álbum de Alejandro Sanz)
3 (álbum de Complexo J)
3 (álbum de FireHouse)
3 (álbum de Soulfly)
3 (álbum de The Script)
3 (canção) — Britney Spears

Ou ainda
 Three (telefonia), por vezes representado como "3"

0003
Desambiguações de música